

Лінкольн-Вілледж — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лінкольн-Вілледж — переписна місцевість, штат Огайо